Фёдор Бурцев:
 
 Бурцев, Фёдор Михайлович (1916—1942) — советский разведчик, политрук, участник Великой Отечественной войны.